John Arthur (1875-1914) – australijski prawnik i polityk
 John Arthur (1929-2005) – południowoafrykański bokser